Руку́’ () — поясной поклон, совершаемый мусульманами во время намаза. В Коране термином «руку» называют группы тематических стихов.

Поясной поклон 
Для совершения поясного поклона мусульмане обязаны наклониться так, чтобы ладони достигали колен, затем задержаться в таком положении на короткое время. и не наклоняться для другой цели, кроме как для выполнения элемента намаза.

Если какой-либо из вышеперечисленных элементов не выполнен, то такой поясной поклон считают недействительным. Разрешают выполнять руку, опираясь на что-либо или при посторонней помощи только в случаях необходимости. Если невозможно совершить руку полностью, то делают по возможности. Человек, совершающий намаз сидя, должен наклонить голову вперёд так, чтобы она была напротив колен.

При совершении поясного поклона мусульмане произносят «Аллаху акбар», поднимают руки до уровня ушей опускают ладони на колени. При поклоне желательно, чтобы спина и голова были на одной линии параллельно земле, колени несогнутыми, руки лежат на коленях, а пальцы рук немного разведены в стороны и направлены вниз, взгляд обращён на место земного поклона (суджуда). Расстояние между коленями должно быть равно размеру пяди (17-20 см).

Во время поясного поклона 3 раза читают молитву «Субхана раббия ль-азым ва бихамдихи»..

Руку в Коране 
Термином руку также обозначают цельную группу аятов, объединённых одной темой (см. перикопа). Например, первые 7 аятов суры Корана составляют 1 руку. Всего в Коране выделяют 558 (или иногда 540) частей руку. В некоторых изданиях их помечают знаком ع. Целью такого деления является чтение Корана в молитве без прерывания смыслового повествования (то есть после этой группы стихов совершают следующий элемент молитвы — поклон руку). Например, в Южной Азии по традиции стараются закончить чтение целого Корана за 27 ночей месяца Рамадан, читая 20 ракаатов намаза таравих каждую ночь. Таким образом 27x20=540 ракаатов, в каждом из которых читают цельную группу аятов.

С изменением темы повествования в Коране как правило меняется ритмика/рифма аятов и их длина, поэтому определять смену темы возможно на слух без знания арабского языка.

Комментарии

Примечания